Дамат:
 Дамат — титул, получаемый зятем турецкого султана в Османской Империи.
 Дамат Али-паша (1667—1716) — великий визирь Османской империи.
 Дамат Мехмед Ферид-паша (1853—1923) — государственный деятель Османской империи.
 Дамат Рустем-паша (1500—1561) — великий визирь султана Сулеймана I.
 Дамат Ибрахим-паша
 Гюмюльджинели Дамат Насух-паша
 Дамат Халил-паша
 Дамат Хасан-паша
 Чорлулу Дамат Али-паша
 Силахдар Дамат Али-паша
 Невшехирли Дамат Ибрахим-паша
 Силахдар Дамат Мехмед-паша
 Дамат Мелек Мехмед-паша
 Дамат Мехмед Али-паша
 Дамат Мехмед Ферид-паша